Cazot ist der Name folgender Personen:
 Félix Cazot (1790–1857), französischer Musikpädagoge und Komponist
 Jules Cazot (1821–1912), französischer Jurist und Politiker